Grixti est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1943), nageur maltais ; 
  Jesmond Grixti (né en 1969), compositeur maltais ; 
  Michael Grixti (né en 1965), joueur de football maltais ; 
  (né en 1995), joueur de water-polo maltais.

Notes et références 

Patronyme maltais